Краушвіц () :
 Краушвіц (Саксонія) — громада у Німеччині, у землі Саксонія.
 Краушвіц (Саксонія-Ангальт) — громада у Німеччині, у землі Саксонія-Ангальт.